Wiedmaier ist der Familienname von:

 Eugen Wiedmaier (1900–1940), deutscher Widerstandskämpfer
 Gert Wiedmaier (* 1961), deutscher bildender Künstler
 Maria Wiedmaier (1896–1977), deutsche Widerstandskämpferin

Siehe auch:
 Widmaier